Axel Thue est un mathématicien norvégien.
 Le Thue est un langage de programmation exotique.

Hydronyme 
 La  est une rivière française de Basse-Normandie, affluent de la Seulles en rive droite, dans le département du Calvados.